Богоявленское сельское поселение  — муниципальное образование в Константиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Богоявленская.

Административное Устройство 
В состав Богоявленского сельского поселения входят:
 станица Богоявленская,
 хутор Камышный,
 хутор Кастырский,
 хутор Упраздно-Кагальницкий.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Константиновского района (Ростовская область)